Studio Deen Co., Ltd. () — японська анімаційна студія. Була заснована в 1975 році, як підрозділ компанії Sunrise.

Аніме

1980-і 
 Urusei Yatsura (TV) (друга частина аніме разом з Kitty Films) (1983—1986)
 Tenshi no Tamago (фільм) (1985)
 Maison Ikkoku (TV) (разом з Kitty Films) (1986—1988)
 The Samurai (OVA) (1987)
 Twilight Q (OVA) (1987)
 Patlabor (OVA) (1988—1989)
 Ranma ½ (разом з Kitty Films) (1989—1992)
 Patlabor: The Movie (фільм) (1989)

1990-і 
 Domain of Murder (OVA) (1992)
 Mobile Suit Victory Gundam (TV) (1993—1994)
 DNA² (TV) і (OVA) (1994—1995)
 You're Under Arrest (1994—2008)
 Zenki (TV) (1995)
 Golden Brave Goldran (TV) (1995—1996)
 Violinist of Hameln (TV) (1996—1997)
 Eat-Man (TV) (1997)
 Ehrgeiz (TV) (1997)
 Haunted Junction (TV) (1997)
 Rurouni Kenshin (TV і OVA) (1997—1998)
 Eat-Man `98 (TV) (1998)
 Momoiro Sisters (TV) (1998)
 Shadow Skill - Eigi (TV) (1998)
 Urayasu Tekkin Kazoku (TV) (1998)
 Knight Hunters (TV) (1998—2003)
 Eden's Bowy (TV) (1999)
 Itsumo Kokoro ni Taiyō o! (TV) (1999)
 Let's Dance With Papa (TV) (1999)
 Soul Hunter (TV) (1999)

2000-і 
 Mon Colle Knights (TV) (2000)
 Gravitation (TV) (2000—2001)
 Fruits Basket (TV) (2001)
 Initial D Third Stage (фільм) (2001)
 Kokoro Library (TV) (2001)
 Read or Die (OVA) (2001)
 Star Ocean EX (TV) (2001)
 Rave Master (TV) (2001—2002)
 Beyblade (фільм) (2002)
 Samurai Deeper Kyo (TV) (2002)
 Bomberman Jetters (TV) (2002—2003)
 Full Moon wo Sagashite (TV) (2002—2003)
 Getbackers (TV) (2002—2003)
 Detective Loki (TV) (2003)
 Mouse (TV) (2003)
 Yami to Boushi to Hon no Tabibito (TV) (2003)
 King of Bandit Jing (TV) і (OVA) (2003—2004)
 Kita e: Diamond Dust Drops (TV) (2004)
 Maria-sama ga Miteru (TV) (2004)
 Maria-sama ga Miteru ~Haru~ (TV) (2004)
 Yumeria (TV) (2004)
 Get Ride! Amdriver (TV) (2004—2005)
 Tactics (TV) (2004—2005)
 Zipang (TV) (2004—2005)
 Kyo Kara Maoh! (TV) (2004—2009)
 Amaenaideyo! (TV) (2005—2006)
 Ginga Densetsu Weed (TV) (2005—2006)
 Jigoku Shōjo (TV) (2005—2006)
 Law of Ueki (TV) (2005—2006)
 Binchō-tan (TV) (2006)
 Fate/stay night (TV) (2006)
 Higurashi no Naku Koro ni (TV) (2006)
 Princess Princess (TV) (2006)
 Simoun (TV) (2006)
 Jigoku Shōjo Futakomori (TV) (2006—2007)
 Maria-sama ni wa naisho (спец. серія) (2006—2007)
 Shonen Onmyouji (TV) (2006—2007)
 Higurashi no Naku Koro ni Kai (TV) (2007)
 Shining Tears X Wind (TV) (2007)
 Code-E (TV) (2007—2008)
 Shion no Ō (TV) (2007—2008)
 Amatsuki (TV) (2008)
 Hatenkou Yugi (TV) (2008)
 Junjō Romantica (TV) (2008)
 Vampire Knight (TV) (2008)
 Jigoku Shōjo Mitsuganae (TV) (2008—2009)
 07 Ghost (TV) (2009)
 Higurashi no Naku Koro ni Rei (OVA) (2009)
 Seitokai no Ichizon (TV) (2009)
 Umineko no Naku Koro ni (TV) (2009)
 Hetalia Axis Powers (2009—2011)

2010-і 
 Fate/stay night: Unlimited Blade Works (фільм) (2010)
 Giant Killing (TV) (2010)
 Hakuouki: Shinsengumi Kitan (TV) (2010)
 Nurarihyon no Mago (TV) (2010)
 Dragon Crisis! (TV) (2011)
 Kore wa Zombie Desu ka? (TV) (2011)
 Sekai-ichi Hatsukoi (TV) (2011)
 Higurashi no Naku Koro ni Kira (OVA) (2011)
 Hiiro no Kakera (TV) (2012)
 Sankarea: Undying Love (TV) (2012)
 Sankarea (TV) (2012)
 Kore wa Zombie Desu ka? of the Dead (TV) (2012)
 Hakkenden: Eight Dogs of the East (TV) (2013)
 Meganebu! (2013)
 Hetalia: The Beautiful World (2013)
 Rozen Maiden: Zurückspulen (TV) (2013)
 Pupa (TV) (2013)
 Sakura Trick (TV) (2014)
 Bakumatsu Rock (TV) (2014)
 Log Horizon (TV-2) (2014)
 Hybrid Child (OVA) (2014)
 Gekijōban Meiji Tokyo Renka: Yumihari no Serenade (фільм) (2015)
 Jewelpet: Magical Change (TV) (2015)
 Hetalia: Axis Powers (вебкомікс) (2015)
 Shōwa Genroku Rakugo Shinjū (TV) (2016)
 Kono Subarashii Sekai ni Shukufuku o! (TV) (2016)
 Reikenzan: Hoshikuzu-tachi no Utage (TV) (2016)
 Super Lovers (TV) (2016)
 Sakamoto desu ga? (TV) (2016)
 Tonkatsu DJ Agetarō (TV) (2016)
 Hatsukoi Monster (TV) (2016)
 Why We Live: The Priest Rennyo and the Yoshizaki Fire (фільм) (2016)

Посилання 
 Офіційний сайт  

Аніме-студії
Studio DEEN
Підприємства, засновані 1975